Okręty US Navy o nazwie USS  "Challenge":
 Pierwszy  był holownikiem. Zbudowany w 1889.
 Drugi  był holownikiem dostarczonym marynarce 22 listopada 1944.

Challenge